NGC 4728 (другие обозначения — NGC 4728A, MCG 5-30-98, ZWG 159.87, NPM1G +27.0384, PGC 43455) — эллиптическая галактика (E1) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4728, NGC 4728A.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4728
Волосы Вероники (созвездие)